

Onomastica
Dario – nome proprio di persona maschile

Personaggi
Dario – personaggio di James Bond

Persone
Dario – prefetto del pretorio
Dario I – re di Persia
Dario II – re di Persia
Dario III – re di Persia

Zoologia
Dario – genere di pesci della famiglia Badidae

Pagine correlate
Daria (disambigua)
Rubén Darío (disambigua)